

Patronyme
 Achille Jacopin, (1974-1958) est un sculpteur français. 
 Jean-Baptiste Jacopin, (1755-1811), est un général français pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes.
 Jean-Louis Jacopin, (1946- ), est un comédien et un metteur en scène de théâtre français.

Homonymie
Homonymie de patronyme